Le district de Weiyang (维扬) est une subdivision administrative de la province du Jiangsu en Chine ;
 Le district de Weiyang (未央) est une subdivision administrative de la province du Shaanxi en Chine.

Homonymie de toponyme